Хопёрский округ — административно-территориальная единица:

 Хопёрский округ — в составе Области Войска Донского
 Хопёрский округ — в составе Нижне-Волжского края (1928—1930)